Xalticpac kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xalticpac, Zacapoaxtla, Puebla, 
 Xalticpac, Cuetzalan del Progreso, Puebla,